Влади́мир Ива́нович Во́лков:
 Волков, Владимир Иванович (1900—1988) — начальник ВВИА им. Н. Е. Жуковского, генерал-полковник инженерно-технической службы.
 Волков, Владимир Иванович (1920—1990) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Волков, Владимир Иванович (1921—2003) — конструктор стрелкового вооружения.
 Волков, Владимир Иванович (1944—2016) — советский футболист.